1. divisjon i fotboll 1976 var Norges högsta division i fotboll säsongen 1976 och löpte från 25 april till 17 oktober 1976. Serien spelades i 22 omgångar. De tre lägst placerade lagen åkte ur. Vinst gav två poäng, oavgjort en.

I sista omgången vann Molde med 6–1 över Strømsgodset. Jan Fuglset gjorde alla sex mål för Molde, nytt rekord för Norges högsta division i fotboll för herrar.

Slutställning 

S: Spelade matcher, V: Vinster, O: Oavgjort, F: Förluster, +: Gjorda mål, -: Insläppta mål

Externa länkar 
 rsssf.no – alla resultat 

1976
1976 i Norge
Fotbollssäsongen 1976